Aria est un gestionnaire de téléchargement pour les systèmes de type Unix.

Il possède de nombreuses options (réglage de la vitesse de téléchargement, gestion par onglets...), ce qui en fait un logiciel d'une très grande qualité.
Aria n'a plus été mis à jour depuis fin 2002, ce qui lui valut d'être retiré de certaines distributions GNU/Linux, comme la Gentoo. Cependant la version actuelle, très aboutie, fonctionne encore très bien sur les systèmes récents.

Un nouveau projet (aria2) a été lancé. Ce nouveau logiciel ressemble assez peu à son ainé car, contrairement à ce dernier, il suit la philosophie unix de séparation de l'interface graphique avec la commande en ligne. Il peut donc être lancé en ligne de commande. Mais plusieurs interfaces graphiques ont été développées (aria2fe, aria2::gui, karia2 , UGet Download Manager) pour l'utiliser dans un environnement graphique. C'est un logiciel libre distribué selon les termes de la licence GNU GPL version 2 qui permet de télécharger un même fichier en mixant plusieurs prococoles à la fois ;
 BitTorrent (avec les extensions de brouillage de protocole(MSE/PE), échange de paires (PEX), table de hachage distribuée (DHT)...)
 HTTP et HTTPS
 FTP
 Metalink (système réunissant bittorrent + HTTP + HTTPS + FTP pour bénéficier des performances de ces trois systèmes simultanément)

Par exemple, la célèbre distribution Gnu/Linux Ubuntu utilise (entre autres) des liens metalink pour accélérer la distribution des images CD tout en réduisant les frais de bande passante grâce au p2p et réduisant les blocages. Les fichiers sont disponibles sur plusieurs miroirs ftp et http, ceux-ci contiennent pour chaque image un lien bittorrent, ainsi qu'un fichier metalink contenant le lien bittorrent + les miroirs ftp et http disponibles.

Notes et références

Articles connexes 
 WebTorrent

Liens externes 
  Site officiel de Aria2
 

Logiciel pour Unix
Gestionnaire de téléchargement
Client FTP
Logiciel libre sous licence GPL
Client BitTorrent
Logiciel de partage de fichiers